Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rothesay International Eastbourne 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Juni 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Eastbourne